Ведическа религия може да се отнася до:

 Ведически индуизъм - Индуистки практики, датиращи от Ведическия период
 Ведическа митология
 Шраута, днешни консервативни традиции в Индуизма

По-обширно терминологично значение на Ведически:
 Веданта
 Индуизъм като цяло